Papież Wigiliusz
 Wigiliusz – imię męskie